Иржи Тожичка (; 14 ноября 1901 — 15 мая 1981) — чехословацкий хоккеист и тренер. 2-кратный чемпион Европы. Член Зала славы чешского хоккея.

Биография 
Иржи Тожичка родился 14 ноября 1901 года в Праге.

Свою хоккейную карьеру начал в 1920 году, в составе команды «Спарта» (Прага).

В 1927 году перешёл в команду ЛТЦ (Прага). За время выступлений за ЛТЦ 3 раза выигрывал чехословацкую лигу.

В 1929 году он впервые выступил за сборную Чехословакии на чемпионате Европы, завоевав золотую медаль. В составе чехословацкой сборной 2 раза участвовал в Олимпийских играх, выиграл бронзу чемпионата мира 1933 года, на европейских чемпионатах завоевал 6 медалей (2 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые). С 1928 по 1936 год сыграл за сборную 51 игру, забил 16 голов. В клубе и в сборной играл в одном звене с Йозефом Малечеком и Карелом Громадкой.

В 1936 году Иржи Тожичка перешёл в пражскую команду ЧЛТК, стал тренером. В 1941 году привёл ЧЛТК к чемпионскому титулу. После возвращения в ЛТЦ, дважды (в 1946 и 1947 годах) становился чемпионом Чехословакии. Был главным тренером сборной Чехословакии на Олимпийских играх 1952 года.

15 мая 1981 года умер в Праге в возрасте 79 лет.

4 ноября 2008 года был принят в Зал славы чешского хоккея.

Достижения

Игрок 
 Чемпион Чехословакии 1931, 1932, 1934

 Чемпион Европы 1929, 1933

 Серебряный призёр чемпионата Европы 1936

 Бронзовый призёр чемпионатов Европы 1931, 1934, 1935

 Бронзовый призёр чемпионата мира 1933

Тренер 
 Чемпион Чехословакии 1941, 1946, 1947

 Серебряный призёр чемпионата Европы 1952

Примечания 
Хоккейные нападающие
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Спарта» Прага
Хоккейные тренеры Чехословакии

Ссылки 

 Иржи Тожичка на www.eliteprospects.com

Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1928 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1936 года